Solec Kujawski – città polacca
 Solec nad Wisłą – comune polacco
 Solec-Zdrój – comune polacco